Сэндс, Сэндз (, , ) — английская фамилия.

Известные носители 
 Маттек-Сэндс, Бетани (род. 1985) — американская теннисистка.
  — британский дипломат, посол Великобритании в Черногории (2009—2013).
 Сэндс, Бобби (1954—1981) — ирландский волонтёр, член Парламента Великобритании.
 Сэндс-Маккевитт, Бернадетт (род. 1958) — североирландский политик.
 Сэндс, Дайана (1934—1972) — американская актриса.
 Сэндс, Деннис — американский звукорежиссёр.
  (1845—1911) — американский военный моряк, командующий Береговой эскадрой Североатлантического флота (1903—1905), суперинтендант Военно-морской академии США (1905—1907).
 Сэндс, Джеймс (род. 2000) — американский футболист.
  (род. 1987) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1933) — канадский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр (1956, 1960).
  (1757—1835) — американский политик, член Палаты представителей (1803—1805, 1825—1827), отец контр-адмирала Джошуа Сэндса.
  (1795—1883) — американский военный моряк, командующий Бразильской эскадрой (1859—1861).
 Сэндз, Джулиан (род. 1958) — британский киноактёр.
  (ур. Дэвид Ричи; 1926—1952) — австралийский боксёр, чемпион Боксёрской ассоциации Содружества наций в среднем весе (1949—1952).
 Сэндс, Дэмиен — барбадосский юрист и политик, член Сената (с 2018).
  (род. 1960) — американский дипломат, посол США в Дании (с 2017).
  (род. 1956) — американская теннисистка, финалистка Чемпионата США в помещениях в парах (1987).
  (род. 1952) — багамский бегун, участник летних Олимпийских игр (1976).
  (род. 1989) — американский джазовый пианист.
  (род. 1981) — багамский легкоатлет, чемпион Легкоатлетической конфедерации Центральной Америки и стран Карибского бассейна в тройном прыжке (2003, 2008) и прыжке в длину (2005), двоюродный брат Шамара Сэндса.
  (род. 1964) — багамский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр (1984).
  (род. 1953) — багамский бегун, чемпион Легкоатлетической конфедерации Центральной Америки и стран Карибского бассейна в беге на 400 м (1975), президент Багамской ассоциации атлетических ассоциаций (с 2009).
  (1924—1999) — американский предприниматель, основатель и генеральный директор (1945—1983) алкогольной компании Constellation Brands.
  (род. 1968) — ирландский хёрлер, игрок Чемпионата Ирландии в составе команды графства Даун.
  (1881—1965) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Арсенал».
  (1924—2015) — ирландский политик, член Сената (2007).
  (род. 1962) — британский банкир, генеральный директор Standard Chartered (2006—2015).
  (род. 1947) — австралийский конник, участник летних Олимпийских игр (1972).
  (1828—1872) — американский дирижёр, музыкальный руководитель Хора Мормонской скинии (1865—1869).
  (род. 1961) — британская журналистка, главный редактор газеты Evening Standard (2012—2020).
 Сэндс, Старк (род. 1978) — американский актёр.
  (1913—1972) — багамский политик, член Палаты представителей (1937—1967), министр финансов и туризма.
 Тейлор Сэндс (род. 1992) — нидерландская порноактриса.
  (род. 1979) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс».
  (род. 1958) — американский инженер-материаловед, президент Политехнического университета Виргинии (с 2014).
  (1907—1984) — американский фехтовальщий и военный деятель, участник летних Олимпийских игр (1936), начальник штаба 8-й армии США (1957).
  (род. 1945) — ирландский музыкант, лауреат премии BBC Radio 2 в области фолк-музыки за песню (2004).
  (1835—1918) — американский солдат, участник Гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта.
  (1874—1946) — американский дипломат, посол США в Гватемале (1909—1910).
 Сэндс, Филипп (род. 1960) — британский и французский правовед, лауреат Премии Бэйлли — Гиффорда (2016) Британской книжной премии за повествовательное нехудожественное произведение (2017), Европейской книжной премии (2018), президент Английского ПЕН-центра (с 2018).
  (1910—1953) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Бостон Брюинз» (1939).
  (1947—2016) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Питтсбург Пайрэтс» (1971).
 Сэндс, Чарльз (1865—1945) — американский гольфист и теннисист.
  (род. 1985) — багамский легкоатлет, чемпион Легкоатлетической конфедерации Центральной Америки и стран Карибского бассейна в беге с барьерами на 100 м (2008), двоюродный брат Ливана Сэндса.
 Сэндс, Эрик — ирландский игрок в боулз, чемпион Ирландии в четвёрках (1992)
  (1922—2012) — американский политик, вице-губернатор штата Северная Дакота (1981—1985).
  (1873—1962) — американская и британская художница, чьи работы входят в частности в собрания галереи «» и лондонской Национальной портретной галереи.

См. также